Wigman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Mary Wigman (1886-1973), danseuse et chorégraphe allemande
 (1835-1920), homme politique américain

Voir aussi
, bâtiment patrimonial de Pittsburgh, Pennsylvanie

Homonymie de patronyme